N32 oder N 32 bezeichnet:

 Route nationale 32, Nationalstraße in Frankreich
 Rijksweg 32, Autobahn in den Niederlanden
 N32 (Guinea), Fernstraße in Guinea
 N32 (Togo), Fernstraße in Togo